Петро́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носители  А 
 
 Петрова, Анастасия Дмитриевна (род. 1988) — прозаик, переводчик французской литературы, критик.
 
 Петрова, Антонина Васильевна (1915—1941) — Герой Советского Союза.
 Петрова, Анфиса Николаевна (1823— после 1854) — оперная певица (контральто).

 В 
 Петрова, Вера Петровна (1927—2001) — советская актриса театра и кино.

 Г 
 Петрова, Габриэла (род. 1992) — болгарская легкоатлетка, выступающая в тройном прыжке.
 

 Е 
 
 Петрова, Евдокия Алексеевна (1915—2002) — перебежчица.
 
 

 З 
 Петрова, Зинаида Михайловна (род. 1941) — депутат Верховного Совета СССР XI созыва.
 

 И 
 Петрова, Ингушка (более известна как Ингрид Питт; 1937—2010) — британская актриса театра и кино.
 Петрова, Инна Александровна (род. 1967) — балерина, солистка Большого театра.
 Петрова, Ираида Алексеевна (более известна как Нар Урини; 1913—1983) — чувашская писательница, драматург, поэтесса.
 

 К 
 Петрова, Клавдия Васильевна (род. 1927) — доярка, профессор, Герой Социалистического Труда.
 Петрова, Кристина (род. 1992) — чешская шахматистка.
 

 Л 
 
 

 М 
 Петрова, Майя Андреевна (род. 1982) — российская гандболистка.
 Мясникова (Петрова), Марина Сергеевна (род. 1989) — российская регбистка.
 

 Н 
 
 
 Петрова, Неля Львовна — почётный член РАХ, главный художник Императорского фарфорового завода
 
 Петрова, Нинель Александровна (род. 1924) — балерина, солистка Мариинского театра.

 О 
 Петрова, Огняна (род. 1964) — болгарская гребчиха-байдарочница.
 

 П 
 Петрова, Пелагея Ивановна  (1780-е — не позднее 1855) — артистка Императорских театров Российской империи.
 Петрова, Полина Гавриловна (1905—?) — советский режиссёр документального кино.

 Т 
 Петрова, Таисия Ивановна (1896—1976) — советский учёный-лингвист, нанаевед.
 Петрова, Тамара Николаевна (1920−1977) — советская волейболистка, заслуженный мастер спорта.
 

 Ф 

 Петрова, Фаина Сергеевна (1896—1975) — советская певица и педагог. Заслуженная артистка РСФСР.

 Ш 
 Петрова, Штефа (1909—1972) — чешская оперная певица.

 Э 
 Петрова, Эвелина (род. 1974) — российская новоджазовая аккордеонистка, певица, композитор.
 Петрова, Элеонора Борисовна (род. 1950) — советский, украинский и российский историк.

 Ю

Двойные фамилии 
 Петрова-Блинкова, Галина Васильевна (род. 1956) — советская спортсменка, мастер спорта СССР международного класса по конькобежному спорту, чемпионка и рекордсменка СССР.
 Петрова-Воробьёва, Анна Яковлевна (1817—1901) — русская оперная певица.
 Петрова-Званцева, Вера Николаевна (1875—1944) — оперная певица (меццо-сопрано) и педагог вокала, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Буренина-Петрова, Ольга Дмитриевна (род. 1965) — российский литературовед, лингвист, культуролог.
 Крейлис-Петрова, Кира Александровна (1931—2021) — артистка театра и кино. Заслуженная артистка России.

Топоним 
 Петрова — деревня в Ольхонском районе Иркутской области России.
 Петрова — деревня в Жердском сельском поселении Мезенского района Архангельской области.
 Петрова — деревня в Каменском городском поселении Мезенского района Архангельской области.
 Петрова — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Петрова — село в Карачевском районе Брянской области.
 Петрова — река в России, приток Ваймоги, протекает в Архангельской области.
 Петрова — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Петрова — деревня в Серовском городском округе Свердловской области.
 Петрова — деревня в Викуловском районе Тюменской области.
 Петрова — село и одноимённая община в Словакии.
 Петрова — деревня в составе Ильинского городского округа Пермского края.

 Петрова Буда — село в Гордеевском районе Брянской области.
 Петрова Гора — горный массив в центральной Хорватии.
 Петрова Слобода — село в Корюковском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Ледник Петрова
 Петрова Слобода